Borgring (techniek), een ring die voorkomt dat onderdelen losraken
Borgring (ringwalburcht), een ringwalvesting in Denemarken